Гребенята — название нескольких населённых пунктов:
 Гребенята — деревня в Даровском районе Кировской области.
 Гребенята — деревня в Котельничском районе Кировской области.